Euthelepus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av M'Intosh 1885. Euthelepus ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Euthelepus